«Friday I’m in Love» () — песня группы The Cure из девятого студийного альбома Wish. Также вышла отдельным синглом, это был второй сингл с этого альбома.

Песня и по состоянию на 2017 год является второй самой успешной песней группы в британском хит-параде — она достигла 6 места в национальном сингловом чарте, проиграв только песне «Lullaby» (5 место в 1989 году).

В США песня достигла 18 места в Billboard Hot 100.

Сюжет песни 
Как пишет музыкальный сайт Songfacts, эта песня — остроумный ответ Роберта Смита на особую, уже ставшую традиционной любовь в рок-музыке к выходным дням (в смысле, уикэнд постоянно фигурирует в текстах песен).

В песне Роберт Смит поёт, что чувствует влечение к своей возлюбленной по расписанию — по пятницам, когда они вместе куда-нибудь ходят вдвоём, при этом абсолютно выключает её из своей жизни в остальные дни. Журналу Spin он сказал следующее:

Как пишет сайт Songfacts, первая строчка песни — «Мне всё равно. если понедельник грустный» () — отсылка к популярной песне группы New Order «Blue Monday».

Премии и признание 
Видеоклип к этой песне (режиссёр Тип Поуп) в 1992 году получил премию телеканала MTV в категории «Лучшее музыкальное видео».

В 2014 году британский музыкальный журнал New Musical Express поместил песню «Friday I’m in Love» в исполнении группы Cure на 366-е место своего списка «500 величайших песен всех времён».

Список композиций

Участники записи 
The Cure
 Роберт Смит — вокал, гитара, клавишные
 Пэрри Бамоунт — клавишные, гитара
  — гитара
 Саймон Гэллап — бас-гитара
  — барабаны

Чарты

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Песни 1992 года
Песни The Cure
Песни, возглавлявшие хит-парад Alternative Songs
Композиции джэнгл-попа